Danci (Bosnië en Herzegovina), een plaats in de gemeente Kakanj, Bosnië en Herzegovina
 Danci (Vižinada), een plaats in de gemeente Vižinada in de Kroatische provincie Istrië